il mantra hindu "Hare Kṛṣṇa", proprio di alcune scuole kṛṣṇaite, segnatamente quelle fondate dal mistico bengalese del XVI secolo, Caitanya, e diffuso in Occidente dall'Associazione internazionale per la coscienza di Krishna;
 l'Associazione internazionale per la coscienza di Krishna, meglio conosciuta come "Movimento Hare Krishna".